El trepant de mà, trepador de mà és una eina composta que s'utilitza per a perforar diversos materials. Els forats es fan per un procés d'engegada de material mitjançant unes eines anomenades broca per a diferents materials.

Els trepants poden ser d'un tipus, o de dos tipus: el trepant de mà que és portàtil i el trepador de taula que permet d'abaixar fàcilment la broca perpendicularment al material que es vol foradar i habitualment s'utilitza conjuntament amb la mordassa, eina per a subjectar el material que es vol perforar. El trepant de taula va fixat a un banc de treball i no és, per tant, portàtil.

Segons el material que hom vol perforar, la broca a utilitzar variarà. Hi ha broques per a metall, betó, fusta o pedra. A més, també es permet de triar el diàmetre de la broca en funció de la grandària de forat a fer.

Normalment, els trepants porten un regulador de velocitat que haurà de ser lenta per als materials durs i més ràpida per a materials tous o forats petits.
Per als materials com pedra, ceràmica o betó sovint és convenient d'activar el percutor, que és un dispositiu que permet que la broca, a més de girar, piqui sobre el material a trepar.

Vegeu també 
 Trepant
 Perforadora

Enllaços externs 
 Tipus de trepant de mà  (en castellà)
 L'aula de tecnologia (en castellà)
 Trepant de mà (en castellà)

Eines